Germane steht für:

 Angehöriger eines germanischen Stammes, siehe Germanen
 Germane (Stoffgruppe), Gruppe von Germaniumverbindungen

Siehe auch:

 German